
Termin CBID ima više značenja.

 Kobalt-prekorin-5B (C1)-metiltransferaza, enzim
 Kobalaminska biosinteza